Натуральне число 1068
 1068 рік до нашої ери
 1068 рік нашої ери